FC Džiugas er en litauisk fodboldklub fra Telšiai. Holdets farver er brun, sort og hvid. Klubben har hjemmebane på Central stadion (kapacitet 3.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Brun og sort.

Trøjer 
 Hjemmebane

 Udebane

Nuværende trup

Trænere 
  Vijūnas Vasiliauskas (2015–2016);
  Anatolij Čumak (2016);
  Vijūnas Vasiliauskas (2017–2018);
  Marius Šluta (2019–2022);
  João Prates (siden 15 juni 2022)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fcdziugas.lt 
 Facebook 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1923